Aangeboren kennis
Nativisme (politiek)